Shadwell (wijk)
 Shadwell (station)
 Shadwell (West Yorkshire), een dorp en civil parish in Engeland
 Thomas Shadwell, een Engels toneelschrijver, dichter en musicus